Майслингер може да се отнася за:
 Адолф Майслингер (1903-1985), известен затворник от концлагера „Дахау“
 Андреас Майслингер (роден през 1955), основател на Австрийска цивилна служба в чужбина